Lamin bezeichnet:

 in der Biologie die Typ-V Intermediärfilamente, siehe Lamin
 einen afrikanischen männlichen Vornamen, siehe Lamin (Vorname)
 einen Ort in Gambia, West Coast Region, in dessen Nähe sich die Lamin Lodge befindet, siehe Lamin (West Coast Region)
 einen Ort in Gambia, North Bank Region, siehe Lamin (North Bank Region)
 einen kleinen Seitenfluss des Gambia-Flusses, siehe Lamin Bolong
 einen Nebenfluss des Ob in Russland, siehe Lamin (Ob)

Siehe auch:
 Lamine